Bartąg – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Stawiguda
 Bartąg – jezioro 
 Bartąg – przystanek kolejowy
 Barta – duchowny rzymskokatolicki, biskup kujawsko-pomorski